Rhotert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernt Rhotert (* 1934), deutscher Fernsehdramaturg, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Hans Rhotert (1900–1991), deutscher Ethnologe

Siehe auch:
 Rotert